Zgornja Pristava (gmina Slovenske Konjice) – wieś w Słowenii, w gminie Slovenske Konjice. 
 Zgornja Pristava (gmina Videm) – wieś w Słowenii, w gminie Videm